Ravine Sèche est un nom propre utilisé pour désigner plusieurs entités géographiques de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien :
 la ravine Sèche, un cours d'eau de l'est de l'île ;
 Ravine Sèche, un quartier de L'Étang-Salé, commune de l'ouest de l'île.